Фінчлі-роуд-енд-Фрогнал (станція) () — станція Північно-Лондонської лінії  London Overground.
 Фінчлі-роуд (станція метро) (англ. Finchley Road) — станція Лондонського метро.